Petersburg Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Petersburg Airport (Alaska)
 Petersburg Airport (Illinois)
 Petersburg Airport (Ohio)

Siehe auch:
 St. Petersburg-Clearwater International Airport, Florida
 Peterborough Airport